Heel Nederland (politieke partij)
 Heel-Nederland (staatkunde)